Nucella är ett släkte av snäckor som beskrevs av Peter Friedrich Röding 1798. Nucella ingår i familjen purpursnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Purpursnäckor
Nucella